Medina é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Medina (Ohio)
Condado de Medina (Texas)

Desambiguação